Капу́р (, ) — индийская фамилия. Известные носители:

 Капур, Адитья Рой (род. 1985) — индийский актёр.
 Капур, Аеша (род. 1994) — индийская актриса.
 Капур, Анил (род. 1959) — индийский актёр и продюсер.
 Капур, Аниш (род. 1954) — скульптор.
 Капур, Анну (род. 1956) — индийский актёр.
 Капур, Арджун (род. 1985) — индийский актёр.
 Капур, Бони (род. 1955) — режиссёр и продюсер, старший брат Анила Капура.
 Капур, Вани (род. 1988) — индийская актриса и модель.
 Капур, Джагдиш Сингх (род. 1947) — угандийский хоккеист на траве.
 Капур, Джаясудха (род. 1958) — индийская актриса, более известная под мононимом Джаясудха.
 Капур, Каризма (род. 1974) — индийская актриса, сестра Карины Капур.
 Капур, Карина (род. 1980) — индийская актриса.
 Капур, Кунал (род. 1977) — индийский актёр.
 Капур, Мона (1964—2012) — индийская бизнесвумен и телевизионный продюсер, бывшая жена Бони Капура.
 Капур, Панкадж (род. 1954) — индийский актёр и режиссёр, отец Шахида Капура.
 Капур, Притхвирадж (1906—1972) — актёр и режиссёр, начавший карьеру в немом кино.
 Капур, Рави (род. 1942) — индийский актёр, более известный под псевдонимом Джитендра.
 Капур, Радж (1924—1988) — индийский актёр, режиссёр и продюсер.
 Капур, Раджив (1962—2021) — актёр, младший сын Раджа Капура.
 Капур, Ранбир (род. 1982) — актёр, внук Раджа Капура.
 Капур, Рандхир (род. 1947) — актёр, режиссёр и продюсер, старший сын Раджа Капура.
 Капур, Риши (1952—2020) — актёр, средний сын Раджа Капура.
 Капур, Сатиендра (настоящее имя Сатьен Каппу; 1931—2007) — индийский характерный актёр.
 Капур, Сонам (род. 1985) — индийская актриса, дочь Анила Капура.
 Капур, Тусшар (род. 1976) — индийский актёр и продюсер
 Капур, Упкар Сингх (род. 1937) — угандийский хоккеист на траве.
 Капур, Шакти (род. 1958) — индийский актёр.
 Капур, Шамми (1931—2011) — актёр и режиссёр, младший брат Раджа Капура.
 Капур, Шахид (род. 1981) — индийский актёр.
 Капур, Шаши (1938—2017) — актёр и продюсер, младший брат Раджа Капура.
 Капур, Шекхар (род. 1945) — индийский кинорежиссёр, писатель, актёр и продюсер.
 Капур, Шраддха (род. 1989) — индийская актриса, дочь Шакти Капура.
 Капур, Шридеви (1963—2018) — индийская актриса и продюсер, более известная под мононимом Шридеви.
 Капур, Экта (род. 1975) — индийский теле- и кинопродюсер.